Ljuddämpare kan syfta på:

Ljuddämpare (motorfordon) – utrustning för att minska ljudnivån från en explosionsmotor
Ljuddämpare (eldvapen) – reducerar ljudet när vapnet avfyras
Ljuddämpare (tryckluft) – för att ta bort blåsljudet som uppstår vid avluftning